Мокра:
 Мокра — река в России
 Мокра — село в Рыбницком районе Приднестровской Молдавской Республики
 Мокра — село в общине Бела-Паланка Пиротского округа Сербии
 Мокра — деревня в волости Сетомаа уезда Вырумаа, Эстония.

См. также